Санкции против России могут означать:
 Санкции против России (2014) в связи с аннексией Крыма и войной в Донбассе
 Санкции против России (2022) в связи с вторжением на Украину